Lars Helge Birkeland (ur. 11 lutego 1988 w Tønsbergu) – norweski biathlonista, wicemistrz olimpijski i mistrz świata.

Kariera 
Birkeland na arenie międzynarodowej zadebiutował w 2009 r. na mistrzostwach świata juniorów w Canmore, gdzie jego najlepszą pozycją indywidualnie było 12. miejsce w biegu indywidualnym. Dwa lata później podczas weekendu inaugurującego zawody Pucharu IBU w sezonie 2011/2012 w szwedzkim Östersund zajął 13 oraz trzecie miejsce w sprincie. Dobre starty spowodowały, że Birkeland został powołany do kadry norweskiej na pierwsze starty w Pucharze Świata w bieżącym sezonie. Norweg w swoim debiucie w PŚ zajął 42. miejsce w biegu indywidualnym, zaś trzy dni później w sprincie, zdobył swoje pierwsze punkty do klasyfikacji Pucharu Świata, zajmując 29. miejsce w biegu sprinterskim.

W lutym 2018 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, gdzie razem z Tarjei Bø, Johannesem Thingnesem Bø i Emilem Hegle Svendsenem zdobył srebrny medal w sztafecie. Zajął tam także 60. miejsce w biegu indywidualnym.

W 2021 r. zakończył karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Norwescy biathloniści
Norwescy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Tønsbergu
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie